De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 1995 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 23 juli 1995 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1995
Groot-Brittannië